Cato:
 Idősebb Cato római politikus, író
 Ifjabb Cato római politikus, író, szónok
 Valerius Cato római költő
 Cato Licinianus